Kaap Trafalgar, een kaap in Zuidwest-Spanje
 Slag bij Trafalgar, de beroemde zeeslag tussen de Britse Royal Navy (onder leiding van Nelson) en de Frans-Spaanse zeevloot van Napoleon die plaatsvond nabij deze kaap
 Trafalgar Square, een plein in Londen vernoemd naar deze zeeslag
 Trafalgar (Indiana), een plaats in de staat Indiana in de Verenigde Staten
 Trafalgar (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
 Trafalgar Falls, twee watervallen in Dominica